Денис Александрович Криушенков (род.10 июня 1984 года) — российский игрок в хоккей с мячом, полузащитник ХК «Енисей», двукратный чемпион мира.

Карьера

Клубная 
Родился 10 июня 1984 года в Краснотурьинске, где в 1994 году начал заниматься хоккеем с мячом. 
Первый тренер — Константин Давидович Ворстер. 

За годы выступлений за детско-юношеские и юниорские команды «Маяка» стал обладателем золотых медалей чемпионата России среди юниоров 2003 года, чемпионата России среди младших юношей 2000 года. 
В составе юношеской сборной России стал серебряным призёром первенства мира среди юношей 2001 года. 
Именно «Маяк» стал первым клубом, в свитере которого он вышел на лёд в качестве профессионала. 
Дебютировал в команде мастеров 17 января 2002 года в игре с екатеринбургским клубом «СКА-Свердловск». 
Выступая за «Маяк» стал вице-чемпионом (2004) и бронзовым призёром (2003) чемпионата России по мини-хоккею. 
В двадцатилетнем возрасте был избран капитаном команды. 

В 2006 году его пригласили в кемеровский «Кузбасс». 
В составе «Кузбасса» он стал серебряным призёром чемпионата России 2009 года, бронзовым призёром чемпионатов России 2007, 2008, 2010 годов, обладателем Кубка России 2007 года. 
Капитан «Кузбасса» с 2012 по 2020 год. 

По завершении сезона 2020/21 покинул «Кузбасс», в мае 2021 года принял решение о продолжении карьеры в красноярском «Енисее».

В феврале 2010 года Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России, после рассмотрения инцидента с нападением на судью в матче чемпионата России «Зоркий» — «Кузбасс» (7:4), дисквалифицировал Дениса Криушенкова на один год.  Также ещё три игрока «Кузбасса» были дисквалифицированы на десять игр. 
В дальнейшем срок дисквалификации был сокращён до семи месяцев.

В сборной 
В составе сборной России стал двукратным чемпионом мира (2007, 2008) и двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2009, 2010), победителем Международного турнира на призы Правительства России (2006, 2008).

Достижения 
 В клубах
 Серебряный призёр чемпионата России (1): 2008/09 
 Бронзовый призёр чемпионата России (3): 2006/07, 2007/08, 2009/10 
 Обладатель Кубка России (1): 2007 
 Бронзовый  призёр Кубка России (1): 2008 
 Серебряный призёр чемпионата России по мини-хоккею (1): 2004 
 Бронзовый  призёр чемпионата России по мини-хоккею (1): 2003 

В сборной
 Чемпион мира (2): 2007, 2008 
 Серебряный призёр чемпионата мира (2): 2009, 2010 
 Победитель Международного турнира на призы Правительства России (2): 2006, 2008 
 Бронзовый призёр Международного турнира на призы Правительства России (в составе второй сборной России) (1): 2012 
 Серебряный призёр чемпионата мира среди юношей (1): 2001 

Личные
 В списке 22-х лучших игроков сезона (3): 2007, 2008, 2009 
 Лучший бомбардир Международного турнира на призы Правительства России (1): 2012 
 Символическая сборная Международного турнира на призы Правительства России (2): 2006, 2012

Статистика выступлений

Клубная 

На начало сезона 2022/2023 забивал мячи в ворота 24 / 20 команд

  Чемпионат России                  Кубок России
  1.Сибсельмаш          = 33 мяча   1.Байкал-Энергия      = 12
  2-3.Ак Барс-Динамо    = 22        2.Уральский трубник   =  9     
  2-3.Уральский трубник = 22        3.Саяны               =  8
  4-5.Родина            = 17        4-5.Сибсельмаш        =  7
  4-5.СКА-Нефтяник      = 17        4-5.СКА-Нефтяник      =  7
  6.Старт               = 16        6.Ак Барс-Динамо      =  6
  7-8.Волга             = 15        7-9.Строитель С       =  5     
  7-8.Байкал-Энергия    = 15        7-9.Зоркий            =  5
  9.Енисей              = 14        7-9.Енисей            =  5
 10.Мурман              = 13       10.СКА-Свердловск      =  4    
 11.Динамо М            = 12       11-13.Металлург Бр     =  3
 12.Зоркий              = 10       11-13.Родина           =  3
 13.Металлург Бр        =  9       11-13.Водник           =  3
 14-15.Саяны            =  8       14-15.Лесохимик        =  2
 14-15.Водник           =  8       14-15.Молодёжная
 16-17.СКА-Свердловск   =  7             сборная России   =  2
 16-17.СКА-Забайкалец   =  7       16-20.СКА-Забайкалец   =  1
 18.Строитель С         =  6       16-20.Локомотив Ор     =  1
 19.Лесохимик           =  5       16-20.Маяк             =  1
 20.Кузбасс             =  4       16-20.сборная Россия-2 =  1
 21-22.Юность Ом        =  2       16-20.Студентческая
 21-22.ХК Боровичи      =  2             сборная России   =  1
 23-24.Маяк             =  1
 23-24.Локомотив Ор     =  1

На начало сезона 2022/2023 количество мячей в играх

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 153 играх 
по 2 мяча забивал в 37 играх 
по 3 мяча забивал в 10 играх 
по 4 мяча забивал в 1 игре 
по 6 мячей забивал в 1 игре 

Свои 267 мяча забросил в 202 играх, в 336 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 37 играх 
по 2 мяча забивал в 15 играх 
по 3 мяча забивал в 5 играх 
по 4 мяча забивал в 1 игре 

Свои 86 мячей забросил в 58 играх, в 84 играх мячей не забивал.  

 Первый и юбилейные мячи 

1 мяч забил в 10 игре 24 февраля 2002 года, в домашнем матче с командой «Строитель» (7:4), на 13 минуте с передачи Олега Чернова. 
50 мяч забил в 104 игре 9 февраля 2006 года, в домашнем матче с командой «Лесохимик» (4:1), на 61 минуте (без ассистента). 
100 мяч забил в 189 игре 25 февраля 2009 года, в домашнем матче с командой «Динамо-Казань» (8:5), на 12 минуте с передачи Павла Рязанцева.  
150 мяч забил в 271 игре 15 февраля 2012 года, в выездной игре с командой «Мурман» (4:3), на 31 минуте с передачи Павла Тетерина. 
200 мяч забил в 380 игре 24 января 2016 года, в выездной игре с командой «Динамо-Казань» (6:3), на 89 минуте с передачи Богдана Павенского. 
250 мяч забил в 481 игре 2 марта 2019 года, в домашнем матче с командой «Строитель» (13:4), на 78 минуте (без ассистента).

В международных турнирах 

Участие в Кубке мира: 2006, 2008—2012, 2014; в Кубке чемпионов: 2013, 2015

В сборной 
 

Итого: 32 матча / 20 мячей;  23 победы, 3 ничьих,  6 поражений.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 

 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на официальном сайте ХК «Кузбасс» (старый сайт)
 Профиль на официальном сайте ХК «Маяк»
 Профиль на bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Маяк»
Игроки КХМ «Кузбасс»
Игроки КХМ «Енисей»